Орден Здравоохранения — название государственных наград ряда стран:

 Орден Здравоохранения — награда Франции
 Орден Здравоохранения — награда Кот-д’Ивуара.